Vala steht für:

 eine Seherin der nordischen Mythologie, siehe Völva
 Vala (Fürstenstaat), indischer Fürstenstaat
 Vala (Programmiersprache), eine objektorientierte Programmiersprache
 Vala, Mobilfunkgesellschaft im Kosovo, siehe PTK
 (131) Vala, Asteroid des Hauptgürtels
 eine Figur in Tolkiens Welt, siehe Figuren in Tolkiens Welt #Valar 

Vala ist der Familienname folgender Personen:
 David Vála (* 1978), tschechischer Ringer
 Jiří Vala (1926–2003), tschechoslowakischer Schauspieler
 Katri Vala (1901–1944), finnische Dichterin und Übersetzerin

Siehe auch:
 Vaala
 Valla
 Wala